Bobbio es una localidad ubicada en la provincia de Piacenza, Italia.
También puede referirse a:

 Monasterio de Bobbio, situado en dicha localidad.
 Norberto Bobbio (1909-2004), jurista, filósofo y politólogo italiano.
 Bobbio Pellice, una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte,